Marceline ou Marcelline est un prénom féminin, utilisé également sous les formes Marcelina et Marcellina. Il est fêté le 17 juillet. Marceline ou Marcelline peut être aussi un patronyme. 

Marceline ou Marcelline peut également désigner :

 Marceline, ville de l'État du Missouri, aux États-Unis ;
 Marcelline (†398 ou 399), vierge, sœur de saint Ambroise de Milan, fêtée le 17 juillet ;
 Marcelline Darowska (°1827-1911), religieuse polonaise, fêtée le 5 janvier ;
 Marceline Desbordes-Valmore (1786–1859), poétesse française ;
 Marceline de Saint Joseph ou  (1874-1959), religieuse vénézuélienne, fondatrice, vénérable catholique ;
 Marceline, la reine des vampires, personnage fictif de la série d'animation  ;
 Villa Sainte-Marcelline, établissement privé d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial québécois ;
 Collège international des Marcellines, établissement d'enseignement collégial privé de Montréal ;
 (1730) Marceline, astéroïde.

Notes et références 

Homonymie